(1671) Chaika – planetoida
 Chaika – dramat filmowy z 2012 roku w reżyserii Miguela Ángela Jiméneza

Przypisy